|-
| 119801 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119802 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119803 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119804 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119805 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119806 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119807 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119808 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119809 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119810 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119811 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119812 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119813 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119814 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119815 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119816 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119817 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119818 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119819 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119820 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119821 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119822 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119823 - || || 22 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119824 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119825 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119826 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119827 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119828 - || || 22 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119829 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119830 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119831 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119832 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119833 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119834 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119835 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119836 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 119837 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 119838 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119839 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119840 - || || 5 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119841 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119842 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119843 - || || 11 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119844 - || || 5 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119845 - || || 8 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119846 Goshiina || || 6 de febrer, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 119847 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119848 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119849 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119850 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119851 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119852 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119853 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119854 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119855 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119856 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119857 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119858 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119859 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119860 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119861 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119862 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119863 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119864 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119865 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119866 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119867 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119868 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119869 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119870 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119871 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119872 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119873 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119874 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119875 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119876 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119877 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119878 - || || 7 de febrer, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119879 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119880 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119881 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119882 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119883 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119884 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119885 - || || 13 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119886 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119887 - || || 4 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119888 - || || 6 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119889 - || || 6 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119890 Zamka || || 6 de febrer, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119891 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119892 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119893 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119894 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119895 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119896 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119897 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119898 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119899 - || || 12 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119900 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
9